Чопп () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чопп, Мирьям (род. 1976) — швейцарская скрипачка и альтистка.
 Чопп, Сибилла (род. 1971) — швейцарская скрипачка.

См. также